Ce sigle signifie :

en France : Commission santé, sécurité et conditions de travail.